Camarographium är ett släkte av svampar. Camarographium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Camarographium